Heterotopie (filosofie), begrip uit de filosofie, geïntroduceerd door de filosoof Michel Foucault
 Heterotopie (biologie), organisch weefsel op een ongebruikelijke plaats